Marco Wittmann (Fürth, 1989. november 24. –) német autóversenyző, a DTM-ben áll rajthoz a Walkenhorst Motorsport csapatában. A 2014-es és a 2016-os szezon bajnoka. 2015. június 24-én az Formula–1-ben lehetőséget kapott a Toro Rossónál tesztelésre.

Eredményei

Karrier összefoglaló

Teljes Formula–3 Euroseries eredménysorozata

Teljes DTM eredménylistája 

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

Daytonai 24 órás autóverseny

Jegyzetek

További információk 
 

Német autóversenyzők
1989-ben született személyek
Élő személyek